Дворец на изящните изкуства може да се отнася за:
 Дворец на изящните изкуства (Мексико) в Мексико
 Дворец на изящните изкуства (Сан Франциско) в Съединените щати